Список видів роду Дельфіній:

Список складений на основі даних сайту «The Plant List», який містить 451 визнаний вид роду Дельфіній.

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

  Список видів роду Delphinium на сайті «Plantsystematics»  
  Список видів роду Delphinium на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
  Список видів роду Delphinium на сайті «Vascular Tropicos»  
 Classification for Kingdom Plantae Down to Genus Delphinium L. / United States Department of Agriculture (USDA)  
 Delphinium Species / Pacific Bulb Society  
 Список видів роду Delphinium на сайті «International Plant Names Index»  
  Список видів роду Delphinium на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 

 
Дельфіній
Дельфіній